Joseph Ashton Albert Rogers (18 de Novembro de 1986) é um ator norte-americano e dublador de desenhos animados da Nick.

Ligações externas 

Atores dos Estados Unidos
Dubladores dos Estados Unidos